

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Manning település Dél-Karolina államban
Manning település Észak-Dakota államban
Manning település Iowa államban
Manning település Kansas államban
Manning település Dél-Karolina államban
Manning település Texas államban
 Ausztria
Manning község Felső-Ausztriában

Egyéb
Manning, családnév